;

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Sewerynowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Czerwonka
 Sewerynowo – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Czerwonka

Miejscowości na Białorusi 

 Sewerynowo – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.

Zobacz też 
 Sewerynów, Sewerynówka